Viettel Group (Vietnam Military Telecommunications Group, Tập đoàn Viễn thông Quân đội) — одна из двух крупнейших телекоммуникационных компаний Вьетнама (наряду с VNPT), входит в пятёрку крупнейших компаний страны. Штаб-квартира расположена в Ханое. Принадлежит министерству обороны Вьетнама. Основные сферы интересов — мобильная связь, интернет-услуги и производство электроники. 

В состав Viettel Group входит крупнейший вьетнамский мобильный оператор Viettel Mobile (по состоянию на 2012 год имел почти 60 млн клиентов). В 2010 году компания ввела услуги 3G, в 2011 году купила у Vietnam Electricity компанию EVNTelecom, в 2012 году начала производство собственных мобильных телефонов (ранее их выпускала китайская компания Huawei), в 2013 году приступила к производству радиоэлектронного оборудования для армии Вьетнама, в 2014 году — беспилотных летательных аппаратов.

В 2014 году оборот Viettel Group составил почти 9,4 млрд долл. (на 20 % больше показателя предыдущего года). Прибыль компании до вычета налогов составила почти 1,5 млрд долл. (выше на 15 % чем в 2013 году). К концу 2014 года у Viettel было 57,4 млн клиентов, включая 55,5 млн пользователей мобильных услуг, а также 17,5 млн клиентов за рубежом, включая 815 тыс. подписчиков стационарной связи.

Подразделения 
 Vietnam Distribution (Viettel Import and Export Co.)
 Viettel New Service Development
 Viettel Post
 Viettel Investment and Real Estate
 Viettel International Investment
 Viettel Football Training Center

Vietnam Distribution занимается продвижением во Вьетнаме продукции марок Hewlett Packard и Fujitsu. В 2007 году тайваньская группа Chunghwa Telecom основала с Viettel Group совместное предприятие для предоставления интернет-услуг во Вьетнаме. 

Viettel Group имеет дочерние телекоммуникационные фирмы в Лаосе, Камбодже, Бангладеш, Гаити, Перу, Мозамбике, Камеруне и Танзании.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
Viettelnet

Телекоммуникационные компании Вьетнама
Компании Ханоя